Emily Addison, nome por qual é conhecida Emily Leonard (Tennessee, 31 de maio de 1984), é uma modelo fotográfico e atriz pornográfica. Às vezes ela é simplesmente chamada de Emily A. Foi capa da revista britânica Penthouse e selecionada como mascote da revista (Pet of the Month) do mês de setembro de 2011.

Filmografia
1st Time Client And Domination Desires
Adrienne Manning's Bound Penetration
Babe In Bondage
Bad Bosses in Bondage
Barefoot Wonders
Bondage Selections 53
Bondage Wonderland
Damsels Dressed in Costumes and Ropes
Dangerous Diva's Family Affair
Dirty Works
Double Bondage Pleasure
Glamour Solos
Helpless Heroines Under Restraint
Hot And Helpless 3
It's a Bad Day to Be a Business Babe
Me and My Girlfriend
Mechanical Sex
Next Door and Alone
Shameless
Sweet Stockinged Beauties
Tape Bound 7
Taylor Vixen's House Rules, Sorority Editon
Tight Laces Tighter Ropes
Twisty Treats 3
Web Site Wriggles & Dr. Soma's Treatment

Ligações externas 
http://www.emilyaddison.net
http://www.adultfilmdatabase.com/actor/emily-addison-56070/
http://www.matchflick.com/column/2527
http://www.freeones.com.br/html/e_links/bio_Emily_Addison.php?do=edit
https://www.babepedia.com/babe/Emily_Addison

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos